Ilie Cebanu (Chişinău, 29 de dezembro de 1986) é um futebolista profissional da Moldávia que atua como goleiro.

Ligações externas 
 

Naturais de Quixinau
Goleiros da Moldávia
Jogadores da Seleção Moldávia de Futebol
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do FC Rubin Kazan